Закон или принцип у најширем смислу је уопштен приказ чињеница и догађаја, који се понављају у природи.

 Владавина права
 Физички закон
 Научни закон 
 Закон (право)